Andrea Hlaváčková era la detentrice del titolo, ma ha partecipato alla Rogers Cup 2012.

Il singolare del torneo di tennis EmblemHealth Bronx Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romina Oprandi che ha battuto in finale Anna Čakvetadze 5–7, 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Romina Oprandi (campionessa)
  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Karolína Plíšková (primo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)

 Paula Ormaechea (quarti di finale)
 Kristýna Plíšková (secondo turno)
 Erika Sema (secondo turno)
 Tatjana Maria (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

EmblemHealth Bronx Open 2012